Hyundai Heavy Industries Europe N.V. (HHIE) ist ein Hersteller von Baumaschinen und Gabelstaplern in Geel, Belgien.

Im Jahr 1985 begann Hyundai Heavy Industries (Firmensitz in Ulsan, Südkorea) mit der Herstellung von Baumaschinen (Construction Equipment) und Gabelstaplern (Material Handling). Durch den weltweiten Erfolg wurde zehn Jahre später Hyundai Heavy Industries Europe mit Firmensitz in Geel, Belgien, gegründet.

Material Handling 

In diesem Produktionsbereich werden Frontgabelstapler (Diesel, Treibgas, Elektro), Schubmaststapler und Schlepper hergestellt.

Construction Equipment 

Das Produktionsprogramm umfasst Raupenbagger, Minibagger, Midi-Bagger, Radlader und Kompaktlader.

Unternehmen (Provinz Antwerpen)
Produzierendes Unternehmen (Belgien)
Baumaschinenhersteller
Hyundai
Geel